Jastrebac est un toponyme qui peut désigner :

Jastrebac, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Jastrebac, un massif montagneux situé en Serbie ;
Jastrebac, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Jastrebac, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja ;
Jastrebac, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.

Homonymie de toponyme